Les cycloheptadiènes sont les molécules cycliques à sept atomes de carbone (cyclohepta-) et comportant deux doubles liaisons alcéniques (-diène) et donc de formule brute C7H10. Ainsi il existe trois isomères du cycloheptadiène :

 cyclohepta-1,2-diène, numéro CAS 
 cyclohepta-1,3-diène, numéro CAS 
 cyclohepta-1,4-diène, numéro CAS 

Cycloheptène
Diène